Stengrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stengrundet (vid Hälsingön, Larsmo), Österbotten, 
 Stengrundet (vid Finnäs, Larsmo), Österbotten, 
 Stengrundet (Vårdö, Åland), 
 Stengrundet (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Stengrundet (vid Vandrock, Korpo), Åboland, 
 Stengrundet, Nagu, Åboland, 
 Stengrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Stengrundet, Raseborg, Nyland, 
 Stengrundet (söder om Barösund, Ingå), Nyland, 
 Stengrundet (söder om Lågnäs, Ingå), Nyland, 
 Stengrundet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Stengrund
Stengrunden (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar